Gurten steht für
 Gurten (Berg) in der Schweiz, Hausberg der Stadt Bern
 Gurtenfestival auf dem Gurten
 Gurten-Gartenstadt
 Gurten (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Gurten Bier ehemalige Brauerei in Wabern bei Bern, heute Feldschlösschen

Siehe auch:
 Gurten bzw. Sicherheitsgurten als Plural von Gurt bzw. Sicherheitsgurt (in Österreich und der Schweiz)